Collmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Collmann (1851–1937), österreichischer Maschinenbauer
 Ferdinand Collmann (1762–1837), deutscher Maler und Hochschulprofessor
 Hartmut Collmann (* 1942), deutscher Neurochirurg

 Herwig Collmann (1915–2005), deutscher Admiral der Marine der Bundeswehr
 Oswald Collmann (1845–1912), deutscher Bibliothekar, Lehrer, Philologe und Historiker
 Ralf Collmann (* 1962), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kollmann
 Colman